Жан Жозеф Мари Амио (, , пиньинь Qián Démíng; 8 февраля 1718, Тулон, Франция — 8 октября 1793, Пекин) — французский миссионер-иезуит, историк и астроном.

Биография 
Вступил в Орден иезуитов в Авиньоне (тогда это было папское владение) в 1737 г., 21 декабря 1746 г. рукоположён в священники. Он изъявил желание сделаться миссионером, и в 1749 г. отправился в Китай. 22 августа 1751 г. он прибыл в Пекин, где жил и работал до самой кончины. Похоронен в Пекине.

Деятельность его пришлась на период гонений на христианство в Китае. Тем не менее, Амио работал при дворе, исполняя функции астронома. Попытки изменить отношения властей к христианству ни к чему не привели.

Жизнь Амио проходила в драматической обстановке: в 1773 г. Орден иезуитов был запрещён во Франции. Он скончался после получения известия о казни короля Людовика XVI. Амио был последним великим учёным-миссионером ордена иезуитов XVII—XVIII вв.

Научная работа 
Амио в совершенстве владел китайским и маньчжурским языком, составив одну из первых грамматик и словарей маньчжурского языка. В число его научных интересов входила диалектология, музыковедение и лингвистика. Кроме того, его интересовала проблема земного магнетизма. Он пытался преподавать европейские естественные науки представителям китайской аристократии. В 1772 г. он перевёл на французский язык Искусство войны Сунь-цзы.

В 1754 г. он создал трактат о китайской музыке. Современные исследователи отмечают, что это была фиксация китайских партитур, используемых в придворной практике.

Основные труды 
 Eloge de la ville de Moukden, trad. du chinois, 1770 ;
 Art militaire des Chinois, 1772; plusieurs ouvrages sur la Typographie et la Musique des Chinois;
 Mémoires concernant l’histoire, les sciences, les arts, les mœurs et les usages des Chinois (par les missionnaires de Pékin), 15 vol., Paris, 1776—1789.
 Mémoire de la Musique des Chinois tant anciens que modernes, envoyé en 1776, (Vol. VI des Mémoires, publié par l’abbé Roussier en 1779).
 Divertissements ou concerts de musique chinoise, en deux fois trois cahiers, accompagnés d’un cahier de musique sacrée (prières catholiques en chinois mis en musique, envoyés à Mr. Bignon, bibliothécaire du Roi, demeurés inédits.
 Vie de Confucius (formant le tome XII des Mémoires sur les Chinois);
 Dictionnaire tatar-mandchou-français (2 vol.), Paris, 1789
 Grammaire de la langue tatare-mantchoue.

Ссылки

Примечания 

Астрономы по алфавиту
Иезуитские миссионеры в Китае
Востоковеды Франции
Астрономы Франции
Астрономы Китая
Синологи Франции
Иезуиты Франции
Католические миссионеры
Персоналии:Авиньон
Тунгусо-маньчжуроведы